Х 76500 — французский современный дизель-поезд. Производился канадской компанией Bombardier в 2004-2010 году. Всего было построено 163 состава, которые эксплуатируются во всей континентальной Франции. По состоянию на 12 июля 2011 в эксплуатации находятся все произведённые поезда.

Поезд имеет 2 уровня и предназначается для эксплуатции на наиболее загруженных участках.

Ссылки 
"Le Train", avec article d'Olivier Constant, "Encyclopédie du matériel moteur SNCF" tome 4, les autorails des années 1950 à nos jours (2).
"Rail-Passion", État annuel du matériel moteur SNCF, n° 139 - mai 2009.

Дизель-поезда Франции